Закалома има више значења:

 Закалома (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Закалома (Мистла де Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику